Клён Хананоки () — дерево, вид рода  семейства , произрастающий в Японии, интродуцирован в Корее.

Ботаническое описание 
Клён Хананоки обычно около 20 м в высоту, достигает 30 м. Цветёт в апреле до появления листьев. Хотя вид считается уязвимым в своей естественной среде обитания, этот клён используется в качестве уличного дерева и является официальным деревом ряда японских муниципалитетов и префектуры Айти.

Клён Хананоки — двудомный, с отдельными мужскими и женскими цветками. Кора серая с продольными трещинками, иногда имеет лохматый вид. Листья, которые весной приобретают бронзово-зелёный цвет, имеют неглубокие лопасти и беловатый налёт на нижней стороне. Осенью листья становятся жёлтыми, оранжевыми, красными и пурпурными. Вид похож на меньший по размеру .

Распространение и местообитание 
Вид является эндемиком Японии. Произрастает в реликтовых горных заболоченных местах.

Культивирование 
Вид подходит для зоны устойчивости 5 USDA. Он предпочитает полное солнце полутени и является морозостойким во всей Великобритании и Северной Европе. Общие проблемы включают тлю и вертициллёзное увядание.

Примечания 

Конскокаштановые
Флора Японского архипелага
Эндемики Японии